Обозначение M1921 может иметь отношение к различным системам вооружения:

 Browning M1921 — американский крупнокалиберный пулемет конструкции Джона Браунинга
 Thompson M1921 — один из вариантов пистолета-пулемета системы Томпсона
 M1921 "Bolo" Mauser — один из вариантов автоматического пистолета системы Маузера